Гейм — может означать:
 Гейм — часть матча в теннисе и бадминтоне.
 Геймы — вымышленная раса пришельцев во вселенной научно-фантастического сериала «Вавилон-5».

Фамилия 
Гейм (иногда произносится — Хайм, Хейм) — фамилия. Известные носители:
 Гейм, Альберт (1849—1937) — швейцарский геолог, профессор высшей технической школы.
 Гейм, Арнольд (1882—1965) — швейцарский геолог, профессор, сын А. Гейма.
 Гейм, Андрей Константинович (род. 1958) — британско-голландский физик, лауреат Нобелевской премии.
 Гейм (Зорин), Андрей Константинович (род. 1925) — телеведущий, журналист, писатель.
 Гейм, Георг (1887—1912) — немецкий поэт, писатель, драматург, ключевая фигура раннего экспрессионизма.
 Гейм, Иван Андреевич (1759—1821) — русский учёный, ректор Московского университета.
 Гейм, Стефан (наст. имя — Хельмут Флиг; 1913—2001) — немецкий писатель .
  (1876—1961) — британский и австралийский военный и политический деятель, командующий ВВС Индии (1922—1923), губернатор штата Новый Южный Уэльс (1930—1935), комиссар лондонской Службы столичной полиции (1935—1945).
 Гейм, Франсуа Жозеф (1787—1865) — французский исторический живописец.

См. также 
 Хайм
 Game